Volče (it.: Volce Auremiano), frazione del comune di San Pietro del Carso
 Volče (it.: Volzana), frazione del comune di Tolmino